Тридцать второй сезон мультсериала «Симпсоны» транслировался в США на телеканале «Fox» с 27 сентября 2020 года по 23 мая 2021 года. Сериал был продлён на 32-й сезон 6 февраля 2019 года.

На этот сезон пришёлся юбилейный, 700-й эпизод («Manger Things»).

В сезоне были представлены выступления гостей: Майкла Пейлина («I, Carumbus»), Бена Платта («Three Dreams Denied») и Хэннибала Бёресса («The Road to Cincinnati»).

Также:
 в серии «Undercover Burns» мистер Бёрнс заметил на стене АЭС граффити, которое его критикует. Чтобы устранить проблему, он пошёл под прикрытие, надев специальный костюм и изменяя при этом лицо, голос и тело, однако всё, что он делает, говорило, что это Бёрнс;
 вступление спецвыпуска, посвящённого Хэллоуину («Treehouse of Horror XXXI»), посвящен президентским выборам в США в 2020 году;
 Оливия Колман исполнила роль Лили, роковой женщины, которая привлекает каждого мужчину, которого она когда-либо встречала, и которая влюбилась в Гомера («The 7 Beer Itch»);
 были показаны предыстории нескольких второстепенных персонажей: мисс Гувер, учительницы Лизы («Sorry Not Sorry»), продавца комиксов («The Dad-Feelings Limited»), и Сары Виггам («Uncut Femmes»);
 Клетус случайно стал звездой музыки кантри («Yokel Hero»);
 для юбилейной, 700-ой, серии «Manger Things» Билл Плимптон в седьмой раз санимировал диванный гэг;
 серия «Panic in the Streets of Springfield» была мюзиклом, в котором Бенедикт Камбербэтч сыграл роль постаревшего ведущего вокалиста The Smiths Моррисси, а Брет Маккензи (из «Flight of the Conchords») написал песни для этого эпизода;
 Стивен Фрай исполнил роль шпиона, который думал, что дедушка Симпсон является частью шпионской сети («The Man from G.R.A.M.P.A.»).

Тридцать второй сезон был номинирован на премию «Эмми». Серия «The Dad-Feelings Limited» была номинирована в категории «Лучшая анимационная программа» в 2021 году, но проиграл серии «Plague of Madness» мультсериала «Первобытный».

Список серий

Примечания

Ссылки 
 

32
Телесезоны США 2020 года
Телесезоны США 2021 года